Шефилд () е името на няколко различни места по света:

Австралия 
 Шефилд, град в Тасмания, Австралия.

Англия 
 Шефилд

САЩ 
 Шефилд, град в щата Алабама.
 Шефилд, град в щата Илинойс.
 Шефилд, град в щата Айова.
 Шефилд, град в щата Масачузетс.
 Шефилд, град в щата Охайо.
 Шефилд, град в щата Пенсилвания.
 Шефилд, град в щата Върмънт.

Футболни отбори 
 ФК Шефилд